Deo steht für:
 Deodorant, Kurzform
 Deo (Band), Musikgruppe aus Oberhausen (1980–1983), Teil der Neuen Deutschen Welle

Deo ist der Familienname folgender Personen:
 Bikram Keshari Deo (1952–2009), indischer Politiker
 Neelam Deo (* vor 1950), indische Diplomatin

Die Abkürzung DEO steht für:
 Deutsche Evangelische Oberschule Kairo, Begegnungsschule in Kairo, Ägypten

Siehe auch:
 Theo
 Teo

DEO